Birgitta Larsson kan avse:

Birgitta Larsson (orienterare) (född 1941), svensk orienterare
Birgitta Larsson (historiker) (född 1939), svensk historiker
Birgitta Larsson (sångerska)
Birgitta Tollan (född 1950) svensk radioproducent och före detta friidrottare, hette tidigare Birgitta Larsson